Willem I van der Marck Lumey (1446-1485), heer van Lummen
 Willem II van der Marck Lumey (1542-1578), heer van Lummen, geuzenleider